Кубок Футбольної ліги 1987–1988 — 28-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше у своїй історії здобув Лутон Таун.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня/2 вересня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 серпня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/26 серпня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 серпня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 серпня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня/8 вересня 1987

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/6 жовтня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/7 жовтня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/6 жовтня 1987

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/7 жовтня 1987

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 1987

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 листопада 1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 1987

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 1987

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 листопада 1987

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада 1987

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 1988

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 січня 1988

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/24 лютого 1988

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/28 лютого 1988

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

1987–1988
1987 у футболі
1988 у футболі
1987 в англійському спорті
1988 в англійському спорті